Revelstoke (Angleterre)
 Revelstoke est une ville de la Colombie-Britannique
 La centrale de Revelstoke est une centrale hydroélectrique et un barrage, situés près de Revelstoke (Colombie-Britannique)
 Le lac Revelstoke est un lac du fleuve Columbia
 Revelstoke, circonscription provinciale (1903-1933, 1937-1966)
 Le Parc national du Mont-Revelstoke est un parc de la Colombie-Britannique
 Le Baron Revelstoke un titre de l'Angleterre (voir )